Beloglazov (Beloglazova):
 Anatolij Beloglazov (född  1956), sovjetisk brottare
 Sergej Beloglazov (född 1956), sovjetisk brottare

Ryska efternamn